Time Freak ist der Titel folgender Filme:
 Time Freak (2011), US-amerikanischer Kurzfilm von Andrew Bowler
 Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Zurück zu dir – Eine zweite Chance für die Liebe von 2018 von Andrew Bowler